De Grand Prix-wegrace van Thailand 2022 was de zeventiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 2 oktober 2022 op het Chang International Circuit nabij Buriram, Thailand.

Uitslag

MotoGP 
Franco Morbidelli kreeg een tijdstraf van drie seconden omdat hij te vaak de baanlimieten had overschreden.

Moto2 
De race stond oorspronkelijk gepland over een lengte van 24 ronden, maar voor de start werd dit ingekort naar 16 ronden vanwege regenval. Na 8 ronden werd de race gestopt vanwege zware regenval en werd deze niet herstart. Omdat er minder dan tweederde van de raceafstand werd afgelegd, werden er halve punten uitgereikt.

Moto3 
Andrea Migno en Deniz Öncü werden allebei een positie teruggezet omdat zij in de laatste ronde de baanlimieten hadden overschreden.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2022
Thailand